Kjell Sjöberg kan avse:

Kjell Sjöberg (backhoppare) (1937–2013), en svensk backhoppare som tävlade under 1960-talet
Kjell Sjöberg (pastor) (1933–1997), en svensk pastor